Team Fortress — многопользовательская модификация к компьютерной игре Quake компании id Software. Team Fortress была разработана и написана австралийцами Робином Уокером, Джоном Куком и Яном Кофли в 1996 году. Данная модификация была переработана в отдельную игру под названием Team Fortress Classic и выпущена в 1998 году компанией Valve Software.

Версии 
Оригинальный Team Fortress был создан как модификация для игры Quake и выпущен как freeware 24 августа 1996 года. Первый выпуск Team Fortress для QuakeWorld (v2.0) был создан 22 декабря 1996 года. Модификация была очень успешной, так что Уокер, Кук и Кофли сформировали компанию Team Fortress Software, для разработки Team Fortress 2 как коммерческой модификации для Quake II.

В мае 1998 года компания TeamFortress Software была куплена компанией Valve, и работа, которая была проделана над Team Fortress 2, была перенесена на движок Half-Life. В конечном счёте Team Fortress 2 был изменён на отдельную игру с новым движком и именем Team Fortress: Brotherhood in Arms. В то время как Team Fortress 2 был в итоге отсрочен, а его движок был переработан для создания игры Half-Life 2 (позже этот движок был назван Valve Source Engine), в оригинальный Team Fortress была добавлена современная компьютерная графика и игра была выпущена под названием Team Fortress Classic вместе с Half-Life, который базировался на сильно модифицированном движке Quake.

В 2006 году было объявлено о выходе Team Fortress 2 вместе с Half-Life 2: Episode Two и Portal. Сборник игр The Orange Box был выпущен 10 октября 2007 года, и вместил в себя игры: Half-Life 2, Half-Life 2: Episode One, Half-Life 2: Episode Two, Portal и Team Fortress 2.

Развитие 
Team Fortress всё время развивался, поскольку фанаты оригинальной версии создали множество различных модификаций для различных игр:

 Fortress Evolution для Quake III Arena был попыткой создать очень точную копию оригинального QWTF, но проект был закрыт, так и оставшись на стадии выпущенной альфа версии. Однако он недавно воскрес, уже полностью переработанная как отдельная модификация, основанная на Evolution Q3.
 Затем была модификация  (Q3F) написанная под Quake III Arena, но, несмотря на то, что её хвалили за точное сохранение геймплея QWTF, она не была очень популярной. Позже эта модификация была переработана в 2005 году в модификацию Enemy Territory Fortress (ETF) на основе игры Wolfenstein: Enemy Territory. Эта модификация была достаточно успешной в начале, но сейчас её популярность уже сильно упала.
 Другая модификация Unreal Fortress (UnF) была написана для игры Unreal Tournament.
 Модификация Unreal Fortress: Evolution изначально была выпущена как UnF 2003 для Unreal Tournament 2003. Позже, когда компания Epic Games выпускала более новую версию игры, модификация была переписана под Unreal Tournament 2004. Проект так и не покинул стадию бета-тестирования.
 .
 Существует также большое Custom TF  сообщество. Custom TF, созданный Биллом Кернли (также известным как Shaka[UVM]), использует обычные классы персонажей TF, но с расширенными возможностями. К примеру, в этой модификации есть деньги, на которые игроки могут покупать оружие, броню и т. д.
 MegaTF.
 Fortress Forever для Half-Life 2 (вышел в сентябре 2007 года) и завершенный на момент 12 августа 2009 года Quake 4 Fortress для Quake 4
 В России TeamFortress развивал Пётр Порай-Кошиц (известный как PPK или Dragon). Он декомпилировал TeamFortress 2.7 и на его основе создал свою версию DragonTF, которая долгое время являлась стандартом для российских серверов.

См. также 
 Quake
 Team Fortress 2

Ссылки 
 Домашняя страница Team Fortress;
 Руководство по Team Fortress от Goblin’а;
 Team Fortress 2 1997 - первоначально планировавшееся продолжение Team Fortress;

Новости
 PlanetFortress 
 Teamfortress (pl)
 TFPortal (двуязычный — Английский/Немецкий)
 TFX — TeamFortressXtreme 
 teamGame.org.ua

Версии
 zelTF  (вариант QWTF)
 Custom TF   (модификация на основе Team Fortress)
 Weapons Factory Arena  (Модификация под Quake III Arena)
 Enemy Territory Fortress  (Модификация под Wolfenstein: Enemy Territory)
 Team Elite  (Модификация под Star Trek: Voyager: Elite Force)
 Fortress Forever  (Модификация под Half-Life 2)

Примечания 

Компьютерные игры по алфавиту
Компьютерные игры 1996 года
Шутеры от первого лица
Многопользовательские онлайн-игры
Quake
Игры для Windows
Team Fortress